Bogdan Pawłowski – kompozytor
 Bogdan Pawłowski – przedsiębiorca
 Bogdan Pawłowski – polityk, burmistrz miasta Kamieńsk

Zobacz też
 Bohdan Pawłowski – inżynier elektryk i polityk

Przypisy